Messier 83, spiralna galaksija u zviježđu Vodena Zmija
 M-83 (autoput u Michiganu, SAD)
 M83 (glazbeni sastav), glazbeni sastav
 M83 (album), debi album istoimenog sastava